Grafenort bezeichnet

 Grafenort OW, Weiler in der Gemeinde Engelberg, Kanton Obwalden, Schweiz 
 ein Dorf in der Gemeinde Bystrzyca Kłodzka, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen; siehe Gorzanów

Siehe auch:
 Gräfenort